De fjärde Världsmästerskapen i kortbanesimning hölls i Hongkong, på multiarenan Hong Kong Coliseum den 1-4 april 1999.

Medaljtabell

1999 i Hongkong
Internationella sportevenemang i Hongkong
Sportåret 1999
1999